Niemcy:
 Hilchenbach – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Siegen-Wittgenstein

Osoby:
 Carl Wilhelm Hilchenbach – niemiecki teolog